Municipio de Leaf Mountain puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Leaf Mountain (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.
 Municipio de Leaf Mountain (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burke.